Кэмпденское чудо () — название случившегося в XVII веке события, связанного с возвращением человека, которого считали убитым. История произошла в , графство Глостершир, Англия. Подозреваемые в убийстве слуга, его мать и брат были повешены. Обстоятельства дела широко обсуждали в Англии в 1660—1662 годах.

Исчезновение 
16 августа 1660 года 70-летний приказчик сэра Баптиста Хикса Уильям Харрисон отправился из своего дома в Чиппинг Кэмпдене к соседней деревушке Чарингвос для сбора арендной платы. Не дождавшись супруга к положенному часу, его жена отправила слугу Джона Перри на поиски. Ни Харрисон, ни Перри не вернулись к утру следующего дня.

Сын Уильяма Харрисона Эдвард по пути в Чарингвос встретил слугу Джона Перри, который не смог найти своего хозяина. Оба прошли до , где расспросили видевшего старика постояльца. Тот подтвердил, что Уильям Харрисон останавливался здесь прошлой ночью. Эдвард Харрисон и Джон Перри прошли до деревни , но дальнейшие поиски оказались безрезультатными.

По пути домой, на дороге между Чиппинг Кэмпденом и Эбрингтоном они нашли несколько вещей Уильяма Харрисона: шляпу, рубашку и воротник. Хотя на предметах одежды были следы крови, а на шляпе разрез, тело Уильяма Харрисона не было найдено.

Расследование 
На допросе Джон Перри заявил, что не имеет отношения к смерти хозяина. Затем он сказал, что его мать Джоан и брат Ричард расправились с Харрисоном ради его денег и спрятали тело. Джоан и Ричард отрицали это, но Джон настаивал на своей правоте, утверждал, будто бы тело сброшено в мельничный пруд. В пруду тело не обнаружили.

Судебные разбирательства 
Первые судебные слушания касались обвинения в убийстве с целью кражи. Несмотря на заверения матери и брата в своей непричастности к случившемуся, Джон Перри смог убедить судей в своей правоте по следующим причинам:
 У Джона не было видимых причин лгать по этому поводу.
 Джон утверждал, что был тем, кто предложил Ричарду совершить ограбление.
 Джон поведал суду, что годом ранее Джоан и Ричард уже крали из дома Харрисонов на сумму 140 фунтов.
 Джон солгал о нападении на него грабителей за несколько недель до исчезновения Харрисона.
Ответчики изменили свои показания о невиновности и признали вину, поскольку, будучи впервые обвинёнными, могли получить помилование после выплаты штрафа согласно акту о помиловании 1660 года. Это был не лучший совет адвоката своим подзащитным, но, по счастью, судья отказался возбуждать дело против троих подозреваемых из-за отсутствия тела.

Весной 1661 года в суд поступило новое обвинение в убийстве прежде осуждённых за воровство, и теперь их считали преступниками. Джон Перри также обвинялся в убийстве наравне со своими матерью и братом, что он отрицал, и говорил, что прежде давал ложные показания из-за своей невменяемости. Присяжные признали всех троих виновными и приговорили их к смертной казни.

Все трое были повешены на Бродвейском холме в графстве Глостершир, где сегодня возвышается Бродвейская башня. На эшафоте Ричард и Джон повторили, что не виновны в убийстве Уильяма Харрисона. Так как их мать также подозревали в колдовстве, её казнили первой на тот случай, если она заколдовала сыновей, чтобы они не могли покаяться.

Возвращение Уильяма Харрисона 
Харрисон вернулся в Англию в 1662 году из Лиссабона на корабле. Он рассказал про похитившего его человека в белом на лошади, как его ранили, рассовали по карманам деньги, привезли на лошадях в порт Дил графства Кент, где его погрузили на турецкий корабль и продали в рабство в Турции. Через приблизительно год и четыре месяца хозяин Харрисона умер, он сам сел в порту на португальский корабль и вернулся в Дувр по пути из Лиссабона.

Вся эта история способствовала внедрению в Английское законодательство принципа «нет тела — нет дела» (), который применялся 294 года, пока не был отменён в 1954 году. По мнению Джеймса Мортона, в действительности такого закона никогда не существовало.

Линда Стрэтменн в своей книге «Глостерширские убийства» считает историю Харрисона вымыслом: кому понадобилось похищать 70-летнего старика, рассовывать по карманам деньги и продавать его в рабство за несколько фунтов? Почему никто не заметил, что его везут на лошадях из Чиппинг Кэмпдена в Дил? Она также указывает, что, по словам Харрисона, нападавшие ранили его в бедро и бок мечом, а после выхаживали его, что также не имеет смысла. Вероятно, Харрисон, похитив  собранную с арендаторов сумму, скрывался до наступления объявленной королём амнистии; при этом его жена могла быть в курсе происходящего.

В массовой культуре 
Джон Мейсфилд написал на основе истории две пьесы: «Кемпденское чудо» и «Миссис Харрисон». В последней использована популярная легенда о том, что жена Харрисона якобы покончила с собой вскоре после его возвращения.

Наряду с убийством в Сандифорде на рубеже XIX—XX веков, этот случай упоминается в детективе Э. К. Бентли «Последнее дело Трента» (1920). Также дело упоминается в детективе Джона Родса «In Face of the Verdict» (1936) и в романе Виктории Беннетт «The Poorest He» (2005).

В 1994 году на Би-би-си транслировался радиоспектакль «Роджер Хьюм — Кэмпденское чудо».

См. также 
 Преступление в Куэнке — похожий уголовный процесс в Испании начала XX века.
 Судебная ошибка
 , из-за которого отменили принцип «нет тела — нет дела» в 1954 году.

Примечания

Ссылки 
 TheCampdenWonder.com  — сайт по делу
 Радиопостановка 1994 году от Би-би-си
 Передача на «Эхе Москвы»

Глостершир
Судебные процессы в Великобритании
Ошибочно осуждённые
XVII век в Великобритании
Уголовные дела без тела